, настоящее имя:  родился 27 сентября 1914 года в деревне Мондзю,  (ныне входит в город Фукуи), префектура Фукуи, Япония — умер 9 января 1988 года в Токио, — японский актёр и режиссёр театра, кино и телевидения. Работал главным образом в независимых кинокомпаниях, являлся активным членом Коммунистической партии Японии. Кавалер «Ордена Культуры» (1981).

Биография

Ранние годы 
Нобуо Тэрао (таково настоящее имя актёра) родился в бедной семье в деревеньке Мондзю, что находилась в уезде Асува (префектура Фукуи). В настоящее время эта деревня, как и уезд в целом, стали частью разросшегося мегаполиса Фукуи, административного центра одноимённой префектуры. После окончания средней школы в Фукуи юноша уезжает в Токио, где поступает в  (Nihon University College of Art). Обучаясь в университете, юноше из-за нехватки средств приходилось подрабатывать на почте доставкой газет.

Театральная деятельность 

Восемнадцатилетним парнем он присоединился к пролетарской театральной труппе , а в 1934 году, бросив обучение в университете, включился в движение за демократическое обновление театра. Был актёром в театрах «Саёку гэкидзё», , где формирование личности молодого актёра шло под руководством пролетарских театральных деятелей, драматурга и режиссёра , актёра Эйтаро Одзавы и других. В эти же годы вступает в Коммунистическую партию Японии. Получил признание в 1938 году исполнив роль Дзиро в пьесе  «Вулканическая земля».

19 августа 1940 года был арестован политической полицией за антивоенные выступления и коммунистические взгляды. Военные годы актёр провёл на принудительных работах в передвижных театральных труппах, обслуживающих войска. Конец войны застал, находясь на острове Борнео.

После окончания Второй мировой войны вместе с актёрами Осаму Такидзавой и , Дзюкити Уно был одним из основателей в 1947 году нового народного театра «Мингэй» (Минсю гэйдзюцу гэкидзё). После внутритеатральных распрей в 1949 году Дзюкити Уно уйдёт из труппы, однако в 1950-м году он с Осаму Такидзавой и актрисой  заново создадут труппу с тем же названием. После исполнения ролей в пьесах европейских авторов, в том числе и русской классики (А. П. Чехов), Дзюкити Уно быстро становится лидером нового театрального коллектива. В 1959 году дебютировал как театральный режиссёр. Ставил пьесы современных драматургов.

Карьера в кино 

В кинематографе актёр дебютировал ещё в военные годы, однако эти работы не оставили какого-то следа в его биографии. Наиболее активно стал сниматься в послевоенные годы, преимущественно работая в независимых кинокомпаниях, сыграв у таких мэтров кинорежиссуры, как Кэндзи Мидзогути («Женщина Сайкаку», 1952), Микио Нарусэ («Жестокий мир», 1950), Кэйсукэ Киносита («Нарушенный завет», 1948 — премия «Майнити» за роль второго плана; «Призрак Ёцуи», 1949 и др.), Кодзабуро Ёсимура («Блестящие дни нашей жизни», 1948 — премия «Майнити» за роль второго плана; «Перед рассветом», 1953), Фумио Камэи («Женщина идёт одна по земле», 1953), Кон Итикава («История юности с привидениями», 1955), Сиро Тоёда («Дикий гусь», 1953), Хэйноскэ Госё («Долина любви и смерти», 1954), Тому Утида («Пустота, которую я создала», 1955), Ёсисигэ Ёсида («Источники Акицу», 1962) и других. Но свои лучшие работы в кинематографе актёр сыграл в фильмах независимого режиссёра Канэто Синдо, с которым сотрудничал неоднократно: «Рассказ о любимой жене», 1951; «Дети Хиросимы» (1952); «Миниатюра», «Жизнь женщины» (оба — 1953); «Канава» (1954); «Волки» (1955); «Счастливый дракон № 5» (1959); «Женщина-демон» («Онибаба», 1964), «Негодяй» (1965) и др.

В совместном советско-японском фильме «Маленький беглец» (1966, режиссёры Тэйносукэ Кинугаса, Эдуард Бочаров) Дзюкити Уно сыграл роль Нобуюки Нода, дяди маленького героя фильма.

С 1956 года встал по другую сторону камеры, поставив до конца 1950-х годов в качестве режиссёра пять фильмов.

Со второй половины 1950-х годов создал ряд интересных работ в фильмах независимого режиссёра Сацуо Ямамото: «Человеческая стена» (1959) — премия «Майнити» за роль второго плана; «Дело Мацукава» (1961); «Завод рабов» (1969). В фильме Сацуо Ямамото «Кольцеобразное затмение солнца» (1975) сыграл роль финансового магната Исихары, впервые представ на экране в образе отрицательного персонажа.

Личная жизнь 

Женой актёра была домохозяйка Мисако Уно. Его старший сын — актёр и музыкант  (род. 1947). Акира Тэрао сыграл на телеэкране образ своего отца в небольшом эпизоде мини-сериала «Младший брат» (2004, реж. Сэцуро Вакамацу).

Последние годы жизни 
В последние годы жизни актёр боролся с болезнью — раком, перенеся операции по удалению двух третей желудка и половины левого лёгкого. При этом до последних дней выходил на сцену, играл в кино и на телевидении. 9 января 1988 года Дзюкити Уно умер в возрасте 73-х лет в больнице Shibuya-ku (Токио) от рака лёгких.

Награды 
Кинопремия «Майнити»
 3-я церемония награждения (1949)
 Премия лучшему актёру второго плана 1948 года — за роли в фильмах «Нарушенный завет» / Hakai (реж. Кэйсукэ Киносита) и «Блестящие дни нашей жизни» / Waga shogai no kagayakeru hi (реж. Кодзабуро Ёсимура).
 14-я церемония награждения (1960)
 Премия лучшему актёру второго плана 1959 года — за роль в фильме «Человеческая стена» / Ningen no kabe (реж. Сацуо Ямамото).

Орден Культуры (1981)

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 «Кинословарь» / Под редакцией С. И. Юткевича. — М.: Советская энциклопедия, 1986—1987. — С. 437. — 640 с.

Родившиеся в префектуре Фукуи
Кинорежиссёры XX века
Коммунисты Японии
Умершие от рака лёгкого